Die Liste von Flugplätze in Südafrika führt Flugplätze in Südafrika auf, geordnet nach Nutzung und in alphabetischer Sortierung der Orte.

Literatur 
 Andrea Antel, Mandy Gallacher, Lauren Messias: Airfields Directory for Southern Africa, 2016, ISBN 9780620673761.

Weblinks 
 Aerodrome and Helistop Directory, SACAA (englisch)

Quellen 
 
 
 South African Air Force Bases (englisch)

!Liste
Sudafrika